122 км — остановочный пункт Большого кольца Московской железной дороги участка Орехово-Зуево — Куровская. Расположен на северной окраине города Ликино-Дулёво Московской области за городским кладбищем.

Остановочный пункт является одним из нескольких пассажирских устройств на сортировочной станции Орехово-Зуево, находится у южной горловины парка прибытия А Рязанского района станции. Состоит из двух посадочных платформ по обе стороны от парка, каждая у своего пути, находятся на расстоянии 370 метров друг от друга по прямой. Платформы не оборудованы, каждая представляет собой две голые плиты.

 Восточная платформа находится у VI пути (соединительная ветвь №6) к востоку от парка А, этот путь от Дулёво идёт параллельно парку А далее через парк Т. Данный путь является перегоном—внутриузловым соединением Орехово-Зуево — Орехово-Зуево.
 Западная платформа находится у III пути (ветвь №3) парка А в удалении на юго-запад от основной его части. Проход к западной платформе возможен от улицы 1 мая микрорайона ЛиАЗ города Ликино-Дулёво через переезд (путь от Дрезны в парк А) и кладбище.

Между платформами есть тропинка через рощу и через пути южной горловины парка А. От восточной платформы по тропинке параллельно путям также возможен проход на север к СНТ и на юг к городу. Обычно соблюдается правостороннее движение: западная платформа обслуживает электропоезда на юг в сторону Куровской, восточная на север в сторону Александрова, но электропоезда также могут следовать и по неправильным путям без дополнительных объявлений.

Расстояние от станции Дулёво — 4 километра, до платформы Орехово-Зуево — 6 километров.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Галерея

Ссылки 
 Схема сортировочной части станции Орехово-Зуево 
 Расписание движения 

Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Орехово-Зуево
Остановочные пункты Большого кольца Московской железной дороги
Ликино-Дулёво